Francisco Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (Saalfeld, 25 de septiembre de 1697-Rodach, 16 de septiembre de 1764) fue un duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Biografía 
Era el cuarto hijo varón que había sobrevivido a la infancia del duque Juan Ernesto IV de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, y el tercer hijo varón del matrimonio de su padre con su segunda esposa, Carlota Juana de Waldeck-Wildungen.

Durante su juventud, Francisco Josías sirvió en el Ejército Imperial.

La muerte de sus dos hermanos mayores, Guillermo Federico (28 de julio de 1720) y Carlos Ernesto (30 de diciembre de 1720), lo hicieron el segundo en la línea de sucesión al ducado de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, precedido solo por su medio hermano, Cristián Ernesto.

Cuando Cristián Ernesto contrajo matrimonio desigual en 1724, Francisco Josías se proclamó único heredero del ducado. El testamento de su padre (1729), sin embargo, le obligaba a gobernar conjuntamente con su hermano. En 1735, el apoyo de la línea de Sajonia-Meiningen le permitió gobernar efectivamente sobre Coburgo por propio derecho, y tras la muerte de Cristián Ernesto en 1745, como único duque. Ya en 1733, proclamó la primogenitura en el ducado, que sin embargo solo fue confirmada por el emperador en 1747. Desde 1750 hasta 1755, fue regente del ducado de Sajonia-Weimar en nombre de Ernesto Augusto II.

Descendencia 
En Rudolstadt el 2 de enero de 1723, Francisco Josías contrajo matrimonio con la princesa Ana Sofía de Schwarzburgo-Rudolstadt. Tuvieron ocho hijos:
 Ernesto Federico (Saalfeld, 8 de marzo de 1724-Coburgo, 8 de septiembre de 1800)
 Juan Guillermo (Coburgo, 11 de mayo de 1726-muerto en batalla, Hohenfriedberg, 4 de junio de 1745).
 Ana Sofía (Coburgo, 3 de septiembre de 1727-ibidem, 10 de noviembre de 1728)
 Cristián Francisco (Coburgo, 25 de enero de 1730-ib., 18 de septiembre de 1797).
 Carlota Sofía (Coburgo, 24 de septiembre de 1731-Schwerin, 2 de agosto de 1810), desposó el 13 de mayo de 1755 al duque Luis de Mecklemburgo-Schwerin.
 Federica Magdalena (Coburgo, 21 de agosto de 1733-ib., 29 de marzo de 1734)
 Federica Carolina (Coburgo, 24 de junio de 1735-Schloss Schwaningen, 18 de febrero de 1791), desposó el 22 de noviembre de 1754 al margrave Alejandro de Brandeburgo-Ansbach.
 Federico Josías (Palacio de Ehrenburg, Coburgo, 26 de diciembre de 1737-ib., 26 de febrero de 1815).

Ancestros

Referencias 
 August Beck: Franz Josias, Herzog von Sachsen-Koburg-Saalfeld. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol.7, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, p. 296.
 Das herzogliche Haus Sachsen-Coburg-Gotha. Seine Geschichte und gegenwärtige Stellung in Europa. C. Macklot, 1842, p. 234 ff. (Digitalizado)

Enlaces externos 
 
  WW-Person: Una base de datos para la alta nobleza en Europa. (en inglés)

Duques de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco
Duques de Sajonia del siglo XVIII
Nacidos en Saalfeld